Slawjanskoje () ist ein russischer Ortsname:
 Slawjanskoje (Kaliningrad, Gurjewsk), Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad (Fuchshöfen, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen)
 Slawjanskoje (Kaliningrad, Polessk), Siedlung im Rajon Polessk, Oblast Kaliningrad (Pronitten, Kreis Labiau, Ostpreußen)
 [Slawjanskoje], untergegangener Ort im Rajon Selenogradsk, Oblast Kaliningrad (Kondehnen, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Slawjanskoje (Krasnodar) in der Region Krasnodar

Siehe auch:
 Nowo-Slawjanskoje, Siedlung im Rajon Osjorsk, Oblast Königsfelde (Königsfelde, Kreis Darkehmen/Angerapp, Ostpreußen)